Velika nagrada Italije 2000 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2000. Odvijala se je 10. septembra 2000.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:23,770
|
|-
! 2
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:23,797
| +0,027
|-
! 3
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:23,967
| +0,197
|-
! 4
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:24,238
| +0,468
|-
! 5
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:24,290
| +0,520
|-
! 6
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen Honda
| 1:24,447
| +0,707
|-
! 7
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:24,516
| +0,746
|-
! 8
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen Honda
| 1:24,786
| +1,016
|-
! 9
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Supertec
| 1:24,789
| +1,019
|-
! 10
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 1:24,814
| +1,044
|-
! 11
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 1:24,820
| +1,050
|-
! 12
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 1:24,907
| +1,137
|-
! 13
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Supertec
| 1:25,150
| +1,380
|-
! 14
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:25,251
| +1,481
|-
! 15
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 1:25,322
| +1,552
|-
! 16
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:25,324
| +1,554
|-
! 17
| 23
|  Ricardo Zonta 
| BAR-Honda
| 1:25,337
| +1,567
|-
! 18
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Ford
| 1:25,388
| +1,618
|-
! 19
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 1:25,558
| +1,788
|-
! 20
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot 
| 1:25,625
| +1,855
|-
! 21
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 1:26,336
| +2,556
|-
! 22
| 21
|  Gaston Mazzacane 
| Minardi-Fondmetal 
| 1:27,360
| +3,590
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 53
| 1:27:31,638
| 1
| 10
|-
! 2
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 3,810 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 53
| + 52,432 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 53
| + 59,938 s
| 11
| 3
|-
! 5
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 53
| + 1:07,426
| 13
| 2
|-
! 6
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 53
| + 1:09,293
| 17
| 1
|-
! 7
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 52
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 8
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 52
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 9
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 52
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 10
| 21
|  Gastón Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 52
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 11
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 52
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 12
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 51
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! Ods
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 15
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 14
| El. sistem
| 4
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 10
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Cosworth
| 1
| Trčenje 
| 18
|  
|-
! Ods
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 0
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen-Honda
| 0
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 0
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 0
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 0
| Zavrten
| 14
|  
|}

Opombe 
 V prvem krogu je pred vhodom v šikano Roggia prišlo do trčenja več dirkalnikov. Kolo, ki se je odlomilo z dirkalnika Heinza-Haralda Frentzna, je zadelo v glavo delavca ob progi Paola Gislimbertija, ki je poškodbam podlegel. Dirka je zaradi te nesreče do 11. kroga potekala za varnostnim avtomobilom.

 Michael Schumacher, ki je štartal z najboljšega položaja, je vodstvo obdržal do 39. kroga in postanka v boksih. Dva kroga pozneje, ko je svoj postanek v boksih opravil Mika Häkkinen, je Nemec ponovno prevzel vodstvo in tole obdržal do konca dirke.

 Zmaga na tej dirki je bila Schumacherjeva 41. v Formuli 1, s čimer je Nemec dosegel enako število zmag kot Ayrton Senna, a je smrt delavca ob progi pomenila prvo smrtno nesrečo v Formuli 1 po Veliki nagradi San Marina 1994 in nesreči, v kateri je svoje življenje izgubil Senna.

Formula 1 sezona 2000
2000